Ласко може бити:

 Ласко (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ласко (Корез), насељено мјесто у департману Корез, регион Лимузен, Француска

или
 Пећина Ласко, пећина у Француској из старијег каменог доба